Edburga van Bicester (+650), Angelsaksisch prinses en kloosterstichter
 Edburga van Lyming (+ ca. 650), Angelsaksisch prinses en non
 Edburga van Gloucester (+735), Angelsaksisch prinses en abdis
 Edburga van Minster-in-Thanet (+759), Angelsaksisch prinses en abdis
 Edburga van Winchester (920-960), Engels prinses en non